T18 (metrolijn), metrostation in Stockholm, Zweden
T18-tank, Russische tank